Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Roger Smith e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Patrick Baur e Alexander Mronz 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Amos Mansdorf /  Christo van Rensburg (semifinali)
 Scott Davis /  Brad Gilbert (quarti di finale)

 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (Prim turno)
 Patrick Baur /  Alexander Mronz (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1988